Шуленбург () — саксонский графский род, который ведёт своё происхождение от Вернера фон-дер-Шуленбурга, рыцаря-крестоносца, убитого в 1119 году. Потомство Вернера разделилось на несколько ветвей, в числе которых были графские и баронские фамилии.

Курфюршеский саксонский камергер барон Генрих-Мориц фон-дер-Шуленбург (1739—1808) грамотой Иосифа II от а возведён был в графское достоинство Римской империи. Сын его Альбрехт-Людвиг вступил в русскую службу под именем Людвига Борисовича и умер в чине генерал-майора. Его сыновьям, гвардии поручикам Августу-Адольфу и Эдуарду-Вальдемару, Высочайше утверждённым 23.06.1854 мнением Государственного Совета дозволено именоваться в России графами Римской империи. Род Шуленбургов высочайше утверждён в графском достоинстве в 1854 году.

Записан в V части родословной книги Черниговской губернии.

Известные носители:

Описание герба 
Щит поделён на четыре части. В первой и четвёртой части в серебряных полях чёрный, коронованный золотыми коронами,  орёл с распростёртыми крыльями и с красным языком. Во второй и третьей части в золотых полях бык, поделённый на красный и серебряный цвета: передняя часть поделена на красно-серебряные цвета, задняя часть на серебряно-красные. Между рогами быка две хоругви, поделённые горизонтально на бело-красный цвет. В середине щита серебряный малый щиток, украшенный графской короной. В щитке три горизонтально положенные когтями вправо красные лапы грифа.

Щит увенчан графской короной, на ней три коронованных шлема. Намёт: слева золотой, подложен красным, справа красный, подложен серебром. На левой короне два красных воловьих рога, между ними серебряно-красные хоругви. На правой короне два чёрных орлиных крыла. На средней короне половина нагого дикаря, опоясанного зелёной повязкой из листьев, держащего в обеих руках по красной лапе грифа, на его голове венок из зелёных листьев и три красных страусовых пера. Щитодержатели: два нагих дикаря в зелёных набедренных повязках и венках на головах.

Литература 
 
 Непорожнев Н. Списки титулованным родам и лицам Российской Империи. Издание Департамента Герольдии Правительствующаго Сената. — СПб., 1892. — С. 192.
 
 

Графские роды
Дворянские роды, на гербах которых изображены орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены олени
Дворянские роды, на гербах которых изображён дикий человек